Jozefietenklooster (Melle), een klooster te Melle
Jozefietenklooster (Velm)